Olaf I. může být:

 Olaf I. Tryggvason († 1000) – norský král v letech 995–1000
 Olaf I. Dánský  († 1095) – dánský král v letech 1086–1095
 Olaf I. Godredsson (c. 1080–1153) – vládce ostrova Man a Hebrid

Rozcestníky - panovník